Ledizione 1904 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'MTK, che conquista il suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo fu József Pokorny dell'FTC con 16 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 MTK campione d'Ungheria 1904.
 Fővárosi TC retrocesso in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1904
Campionato ungherese di calcio